Jorge de Brandeburgo-Ansbach (; 4 de marzo de 1484 - 27 de diciembre de 1543), conocido como Jorge el Piadoso, fue un Margrave de Brandeburgo-Ansbach de la Casa de Hohenzollern.

Biografía

Primeros años 
Nació en Ansbach, siendo el tercero de los ocho hijos del Margrave Federico el Viejo y su esposa Sofía Jagellón, hija de Casimiro IV de Polonia e Isabel de Habsburgo. A través de su madre, estaba relacionado con la corte real en Buda. Entró en el servicio de su tío, el rey Vladislao II de Bohemia y Hungría, viviendo en su corte a partir de 1506. El rey lo recibió como a un hijo adoptivo, le confió en 1515 el Ducado de Oppeln, y en 1516 lo hizo miembro del gobierno tutelar instituido para Hungría, y tutor de su hijo Luis II de Hungría y Bohemia. En 1521 llegó a un acuerdo con Petar Keglević y se retiró de Hungría y Croacia; este acuerdo, aceptado por Luis II en 1526, no fue aceptado por el emperador Fernando I hasta 1559.

Territorios e influencia 
En la corte de Hungría había dos partidos dispuestos uno contra el otro: el partido magiar bajo el liderazgo de Zápolyas y el partido alemán bajo el liderazgo de Jorge de Brandeburgo, cuya autoridad fue incrementada por la adquisición de los ducados de Ratibor y Oppeln por tratados hereditarios con sus respectivos duques y de los territorios de Oderberg, Beuthen, y Tarnowitz como promesas del rey de Bohemia, quien no pudo pagar sus deudas.

Mediante la posterior apropiación del Ducado de Jägerndorf, Jorge alcanzó la posesión de toda la Alta Silesia. Como propietario e hipotecario de esos territorios preparó el camino para la introducción de la Reforma Protestante, tanto aquí como en su nativa Franconia. Antes que cualquier otro príncipe alemán o cualquier otro miembro de la línea de Hohenzollern incluyendo incluso a su hermano menor Alberto, el Gran Maestre de la Orden Teutónica, volvió sus ojos y corazón hacia la nueva fe procedente de Wittenberg.

Conversión 
Los primeros escritos reformatorios empezaron el trabajo de ganárselo para la causa evangélica. El poderoso testimonio de fe de Martín Lutero en la Dieta de Worms en 1521 le creó una impresión indeleble en su mente, y los vigorosos sermones de los predicadores evangélicos en los púlpitos de San Lorenzo y San Sebaldo en Núremberg, durante la dieta ahí en 1522, ahondaron esa impresión. El estudio de la traducción de Lutero del Nuevo Testamento, que apareció en 1522, estableció su fe como una convicción personal. Ademán, entró en correspondencia con Lutero, discutiendo con él los problemas más importantes de la fe, y en 1524 se reunió con él personalmente durante las negociaciones concernientes a la secularización del Estado de la Orden Teutónica de su hermano Alberto en un Ducado de Prusia secular.

Después de la ascensión del rey Luis II, Jorge fue ayudado en sus esfuerzos reformadores por la reina María, una hermana de Carlos V y Fernando I, quien era favorablemente inclinada hacia la nueva doctrina. Como consejero del nuevo rey, Jorge defendía firmemente la causa del nuevo evangelio contra las influencias e intrigas de los oponentes clericales y evitó con éxito sus medidas violentas. Su relación con el Duque Federico II de Liegnitz, Brieg, y Wohlau, y con el Duque Carlos I de Münsterberg-Oels, quienes ambos admitieron la Reforma en sus territorios, contribuyeron no en poca medida a la expansión del evangelio en su propio territorio. Pero fue su influencia personal, energía, y espíritu práctico lo que introdujo la nueva doctrina y fundó la nueva vida evangélica y eclesial. Hizo esfuerzos para asegurarse predicadores del nuevo evangelio de Hungría, Silesia, y Franconia, e intentó introducir el orden eclesiástico de Brandeburgo-Núremberg, que ya había encontrado aceptación en los territorios francones.

Reforma en Franconia 
En los territorios hereditarios de Brandeburgo-Ansbach en Franconia, donde con su hermano mayor Casimiro de Brandeburgo-Kulmbach asumió la regencia en lugar de su padre, encontró mayores dificultades, aunque el espíritu popular estaba inclinado hacia la Reforma. Debido a su matrimonio con una princesa bávara y a su mando militar en el servicio imperial, su hermano estaba aliado más estrechamente con la vieja iglesia y resistió los nuevos esfuerzos reformadores. Pero la presión popular pronto lo obligaron a permitir el predicamento de acuerdo a la doctrina de Lutero, aunque se aseguró la retención de las viejas ceremonias eclesiales, incluso aquellas que eran contrarias a la nueva fe.

Jorge protestó contra tales medidas a medias y mostró su insatisfacción con las medidas tibias de la asamblea del estado de octubre de 1526. Fue solo después de la muerte de su hermano que como único gobernante pudo llevar a cabo con éxito la reforma en los territorios francones, con la asistencia de consejeros como Johann von Schwarzenberg y a través de nuevas resoluciones de la asamblea del estado de Brandeburgo-Ansbach (1528). Al mismo tiempo Jorge mantuvo su correspondencia con Lutero y Philipp Melanchthon, discutiendo cuestiones tales como la evangelización de los monasterios, el uso de las propiedades monásticas para propósitos evangélicos, y especialmente la fundación de escuelas de base para la población y escuelas de secundaria para la educación de jóvenes talentosos para el servicio de la iglesia y el estado. Intentó ganar, mediante su correspondencia continuada con Lutero y otros reformadores como Urbanus Rhegius, hombres eficientes para la predicación del evangelio y para la organización de la iglesia evangélica. Mano a mano con el Consejo de Núremberg trabajó para la institución de una iglesia según el modelo del Electorado de Sajonia, y después de repetidas revisiones y enmiendas fue desarrollado el orden de la iglesia de Brandeburgo-Núremberg de 1533.
Después de su introducción en Núremberg y sus territorios en Franconia, también fue introducida en sus dominios en la Alta Silesia.

Influencia más allá de sus territorios 
La influencia de Jorge se manifestó también en el desarrollo global de la Reforma en Alemania. Cuando una unión evangélica en la alta y baja Alemania fue contemplada como medio de mejorar la defensa contra medidas de represalia de la Iglesia católica, Jorge tuvo un encuentro con el Elector Juan de Sajonia en Schleitz en 1529, donde acordaron que Lutero redactaría ciertos artículos de fe y confesión; la comisión fue ejecutada en los diecisiete artículos de Schwabach en base a las quince tesis del Coloquio de Marburgo.

Pero ni en la Convención de Schwabach ni en la de Schmalkalden, Jorge aprobó la resistencia armada contra el emperador y su partido, ni siquiera en defensa propia. Se opuso enérgicamente al emperador en la Dieta de Augsburgo en 1530, cuando el emperador demandó la prohibición de la predicación evangélica. El rey Fernando le hizo a Jorge las ofertas más seductoras de las posesiones silesias si apoyaba al emperador, pero las rechazó con vehemencia. Junto al elector de Sajonia, se destacó entre los príncipes quienes defendieron la fe reformada. Después de la muerte de su primo, Joaquín I, quien era un romanista estricto, asistió a sus hijos en la introducción de la Reforma en los territorios del Electorado de Brandeburgo. Tomó parte en el coloquio religioso de Ratisbona en 1541 donde el Elector Joaquín II hizo un último intento de salvar las diferencias entre romanistas y evangélicos y con su sobrino requirió la cooperación de Lutero. La Dieta de Ratisbona fue el último encuentro religioso que atendió.

Es una de las figuras del Homenaje Prusiano, pintura de Jan Matejko.

Familia e hijos 

Jorge contrajo matrimonio tres veces: la primera con Beatriz de Frangepán (1480 - c.1510); el matrimonio no produjo hijos.

La segunda esposa de Jorge fue Eduviges de Münsterberg-Oels (1508-1531), hija de Carlos I de Münsterberg-Oels; el matrimonio produjo dos hijas:
 Ana María de Brandeburgo-Ansbach (28 de diciembre de 1526 - 20 de mayo de 1589) quien desposó al Duque Cristóbal de Wurtemberg en 1544.
 Sabina de Brandeburgo-Ansbach (12 de mayo de 1529 - 2 de noviembre de 1575) desposó al Elector Juan Jorge de Brandeburgo.

Su tercera esposa fue Emilia de Sajonia (27 de julio de 1516 - 9 de marzo de 1591), hija del Duque Enrique IV de Sajonia y Catalina de Mecklemburgo el 25 de agosto de 1533:
 Sofía de Brandeburgo-Ansbach (23 de marzo de 1535 - 12 de febrero de 1587) desposó a Enrique XI de Legnica el 11 de noviembre de 1560.
 Bárbara de Brandeburgo-Ansbach (17 de junio de 1536 - junio de 1591 en Kloster Himmelkron)
 Dorotea Catalina de Brandeburgo-Ansbach (1538-1604), desposó en 1556 a Enrique V de Plauen, Burgrave de Meissen.
 Jorge Federico (1539-1603), quien se convirtió en Margrave de Brandeburgo-Ansbach y Regente del Ducado de Prusia.

Ancestros

Referencias 

 

Margraves de Brandeburgo-Ansbach del siglo XVI (casa de Hohenzollern)
Luteranos de Alemania
Nobles de Alemania del siglo XV